Delph ist der Name der Ortschaft:
 Delph (Saddleworth), Dorf in Saddleworth, Metropolitan Borough of Oldham, Greater Manchester, England

Delph ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Delph (um 1730–1808), „mütterliche Freundin“ Goethes
 Fabian Delph (* 1989), englischer Fußballspieler
 Lynda F. Delph (* 1957), US-amerikanische Biologin

Siehe auch:
 Delf
 Delff
 Delp
 Delft (Begriffsklärung)